Лебница — топоним в Болгарии:
 Лебница (река)
 Лебница (село)